A Copa Davis de 1970 foi a 59.ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 53 equipes, sendo 31 na Zona Europeia, 11 na Zona Americana e 11 na Zona do Leste.

O Brasil venceu o Canadá na final da Zona Americana, a Índia derrotou a Austrália na final da Zona Oriental e Alemanha Ocidental e Espanha venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, a Alemanha Ocidental derrotou a Espanha e enfrentou os atuais campeões Estados Unidos, que venceram o Desafio Final. A final foi disputada no Harold Clark Courts em Cleveland, Ohio, Estados Unidos, entre 29 e 31 de agosto.

Zona Americana

Região América do Norte/Central

Região América do Sul

Final

Zona do Leste (Oriental)

Chave A

Chave B

Final

Zona Europeia

Grupo Europeu A

Grupo Europeu B

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Desafio Final

Fonte
 

1970
1970 no tênis